До 2020 года второй уровень административного деления Украины был представлен районами (), городами областного () и республиканского (автономной республики) подчинения ().

Общее число административно-территориальных единиц второго уровня до 2020 года — 668, в том числе 490 районов и 178 городов. С 2020 года — 136 районов.

Несмотря на единообразие общих принципов устройства, исторически в регионах административно-территориальная система имела значительные различия. Например, на урбанизированных территориях Восточной Украины (Донецкая и Луганская области) многим городским советам городов областного подчинения, в свою очередь, подчинялись входящие в их агломерации другие города.

Административно-территориальные единицы этого уровня объединяли нижестоящие городские, поселковые и сельские советы (), в ряде случаев соответствуя единственному совету. Кроме того, многие крупные города, являющиеся административными центрами районов, не были включены в соответствующий район.

Таблица городов областного значения Украины 
Примечание: для городов Автономной Республики Крым указаны названия на украинском, русском и крымскотатарском языках

По областям

Винницкая область 

Винницкая область (), административный центр — город Винница

Города (городские советы) областного подчинения:
 Винница (); административный центр Винницкой области и Винницкого района (не входит в его состав)
 Жмеринка (); административный центр Жмеринского района (не входит в его состав)
 Казатин (); административный центр Казатинского района (не входит в его состав)
 Ладыжин ();
 Могилёв-Подольский (); административный центр Могилёв-Подольского района (не входит в его состав)
 Хмельник (); административный центр Хмельницкого района (не входит в его состав)

Районы:
 Барский район (); административный центр — город Бар ()
 Бершадский район (); административный центр — город Бершадь ()
 Винницкий район (); административный центр — город Винница, в состав района не входит
 Гайсинский район (); административный центр — город Гайсин ()
 Жмеринский район (); административный центр — город Жмеринка, в состав района не входит
 Ильинецкий район (); административный центр — город Ильинцы ()
 Калиновский район (); административный центр — город Калиновка ()
 Казатинский район (); административный центр — город Казатин, в состав района не входит
 Крыжопольский район (); административный центр — посёлок Крыжополь ()
 Липовецкий район (); административный центр — город Липовец ()
 Литинский район (); административный центр — посёлок Литин ()
 Могилёв-Подольский район (); административный центр — город Могилёв-Подольский, в состав района не входит
 Мурованокуриловецкий район (); административный центр — посёлок Мурованые Куриловцы ()
 Немировский район (); административный центр — город Немиров ()
 Оратовский район (); административный центр — посёлок Оратов ()
 Песчанский район (); административный центр — посёлок Песчанка ()
 Погребищенский район (); административный центр — город Погребище ()
 Тепликский район (); административный центр — посёлок Теплик ()
 Томашпольский район (); административный центр — посёлок Томашполь ()
 Тростянецкий район (); административный центр — посёлок Тростянец ()
 Тульчинский район (); административный центр — город Тульчин ()
 Тывровский район (); административный центр — посёлок Тывров ()
 Хмельницкий район(); административный центр — город Хмельник, в состав района не входит
 Черневецкий район (); административный центр — посёлок Черневцы ()
 Чечельницкий район (); административный центр — посёлок Чечельник ()
 Шаргородский район (); административный центр — город Шаргород ()
 Ямпольский район (); административный центр — город Ямполь ()

Волынская область 

Волынская область (), административный центр — город Луцк

Города (городские советы) областного подчинения:
 Владимир-Волынский (); административный центр Владимир-Волынского района (не входит в его состав)
 Ковель (); административный центр Ковельского района (не входит в его состав)
 Луцк (); административный центр Волынской области и Луцкого района (не входит в его состав)
 Нововолынск ();

Районы:
 Владимир-Волынский район (); административный центр — город Владимир-Волынский, в состав района не входит; также включает город Устилуг ();
 Гороховский район (); административный центр — город Горохов (); также включает город Берестечко ();
 Иваничевский район (); административный центр — посёлок Иваничи ();
 Камень-Каширский ();
 Киверцовский район (); административный центр — город Киверцы ();
 Ковельский район (); административный центр — город Ковель, в состав района не входит;
 Локачинский район (); административный центр — посёлок Локачи ();
 Луцкий район (); административный центр — город Луцк, в состав района не входит;
 Любешовский район (); административный центр — посёлок Любешов ();
 Любомльский район (); административный центр — посёлок Любомль ();
 Маневичский район (); административный центр — посёлок Маневичи ();
 Ратновский район (); административный центр — посёлок Ратно ();
 Рожищенский район (); административный центр — город Рожище ();
 Старовыжевский район (); административный центр — посёлок Старая Выжевка ();
 Турийский район (); административный центр — посёлок Турийск ();
 Шацкий район (); административный центр — посёлок Шацк ();

Днепропетровская область 

Днепропетровская область (), административный центр — город Днепр

Города (городские советы) областного подчинения:
 Вольногорск ()
 Днепр (); административный центр Днепропетровской области и Днепровского района (не входит в его состав)
 Жёлтые Воды ()
 Каменское ()
 Кривой Рог (); административный центр Криворожского района (не входит в его состав)
 Марганец ()
 Никополь (); административный центр Никопольского района (не входит в его состав)
 Новомосковск (); административный центр Новомосковского района (не входит в его состав)
 Павлоград (); административный центр Павлоградского района (не входит в его состав)
 Першотравенск ()
 Покров ()
 Синельниково (); административный центр Синельниковского района (не входит в его состав)
 Терновка ()

Районы:
 Апостоловский район (); административный центр — город Апостолово (); также включает город Зеленодольск ()
 Васильковский район (); административный центр — посёлок Васильковка ()
 Верхнеднепровский район (); административный центр — город Верхнеднепровск (); также включает город Верховцево ()
 Днепровский район (); административный центр — город Днепр, не входит в состав района; также включает город Подгородное ()
 Криворожский район (); административный центр — город Кривой Рог, не входит в состав района
 Криничанский район (); административный центр — посёлок Кринички ()
 Магдалиновский район (); административный центр — посёлок Магдалиновка ()
 Межевский район (); административный центр — посёлок Межевая ()
 Никопольский район (); административный центр — город Никополь, не входит в состав района
 Новомосковский район (); административный центр — город Новомосковск, не входит в состав района; также включает город Перещепино ()
 Павлоградский район (); административный центр — город Павлоград, не входит в состав района
 Петриковский район (); административный центр — посёлок Петриковка ()
 Петропавловский район (); административный центр — посёлок Петропавловка ()
 Покровский район (); административный центр — посёлок Покровское ()
 Пятихатский район (); административный центр — город Пятихатки ()
 Синельниковский район (); административный центр — город Синельниково, не входит в состав района
 Солонянский район (); административный центр — посёлок Солёное ()
 Софиевский район (); административный центр — посёлок Софиевка ()
 Томаковский район (); административный центр — посёлок Томаковка ()
 Царичанский район (); административный центр — посёлок Царичанка ()
 Широковский район (); административный центр — посёлок Широкое ()
 Юрьевский район (); административный центр — посёлок Юрьевка ()

Донецкая область 

Донецкая область (), административный центр — город Донецк

В апреле 2014 года, в результате обострения политического кризиса на Украине, на части территорий области была провозглашена Донецкая Народная Республика. Поскольку часть территории области вместе с городом Донецком контролируется ДНР, областная администрация и большинство областных государственных учреждений находятся в Краматорске, областной совет — в Мариуполе; областные учреждения находятся также в Славянске, Мариуполе, Константиновке, Бахмуте и Мирнограде.

Города (городские советы) областного подчинения:
 Авдеевка () — на карте показан буквой «a»
 Бахмут () — на карте показан буквой «b»; административный центр Бахмутского района (не входит в его состав); с подчинёнными городскими советами города Соледар () и города Часов Яр ()
 Горловка () — на карте показан буквой «c»
 Дебальцево () — на карте показан буквой «d»; с подчинённым городским советом города Светлодарск ()
 Доброполье () — на карте показан буквой «g»; административный центр Добропольского района (не входит в его состав); с подчинёнными городскими советами города Белицкое () и города Белозёрское ()
 Докучаевск () — на карте показан буквой «h»
 Донецк () — на карте показан буквой «i»; административный центр Донецкой области; с подчинённым городским советом города Моспино ()
 Дружковка () — на карте показан буквой «j»
 Енакиево () — на карте показан буквой «k»; с подчинёнными городскими советами города Углегорск () и города Юнокоммунаровск (, фактически сохраняет указанное наименование, находясь под контролем ДНР, законом Украины переименован в Бунге, )
 Ждановка () — на карте показан буквой «l»
 Кировское (, фактически сохраняет указанное наименование, находясь под контролем ДНР, законом Украины переименован в Крестовка, ) — на карте показан буквой «m»
 Константиновка () — на карте показан буквой «n»; административный центр Константиновского района (не входит в его состав)
 Краматорск () — на карте показан буквой «o»
 Лиман () — на карте показан буквой «q»; административный центр Лиманского района (не входит в его состав)
 Макеевка () — на карте показан буквой «r»
 Мариуполь () — на карте показан буквой «s»
 Мирноград () — на карте показан буквой «f»
 Новогродовка () — на карте показан буквой «t»
Покровск () — на карте показан буквой «p»; административный центр Покровского района (не входит в его состав)
 Селидово () — на карте показан буквой «u»; с подчинёнными городскими советами города Горняк () и города Украинск ()
 Славянск () — на карте показан буквой «v»; административный центр Славянского района (не входит в его состав)
 Снежное () — на карте показан буквой «w»
 Торез (, фактически сохраняет указанное наименование, находясь под контролем ДНР, законом Украины переименован в Чистяково, ) — на карте показан буквой «x»
 Торецк () — на карте показан буквой «e»; с подчинённым городским советом города Железное ()
 Угледар () — на карте показан буквой «y»
 Харцызск () — на карте показан буквой «z»; с подчинёнными городскими советами города Зугрэс () и города Иловайск ()
 Шахтёрск () — на карте показан буквой «α»; административный центр Шахтёрского района (не входит в его состав)
 Ясиноватая () — на карте показан буквой «β»; административный центр Ясиноватского района (не входит в его состав)

Районы:
 Александровский район () — на карте № 1; административный центр — посёлок Александровка ()
 Амвросиевский район () — на карте № 2; административный центр — город Амвросиевка ()
 Бахмутский район () — на карте № 3; административный центр — город Бахмут, не входит в состав района
Бойковский район () — на карте № 16; административный центр — посёлок Тельманово (, фактически сохраняет указанное наименование, находясь под контролем ДНР, законом Украины переименован в Бойковское, )
 Великоновосёлковский район () — на карте № 4; административный центр — посёлок Великая Новосёлка ()
 Волновахский район () — на карте № 5; административный центр — город Волноваха ()
 Добропольский район () — на карте № 7; административный центр — город Доброполье, не входит в состав района
 Константиновский район () — на карте № 8; административный центр — город Константиновка, не входит в состав района
 Лиманский район () — на карте № 10; административный центр — город Лиман, не входит в состав района
 Мангушский район () — на карте № 13; административный центр — посёлок Мангуш ()
 Марьинский район () — на карте № 11; административный центр — город Марьинка ()
 Никольский район () — на карте № 6; административный центр — посёлок Никольское ()
 Новоазовский район () — на карте № 12; административный центр — город Новоазовск ()
 Покровский район () — на карте № 9; административный центр — город Покровск, не входит в состав района
 Славянский район () — на карте № 14; административный центр — город Славянск, не входит в состав района
 Старобешевский район () — на карте № 15; административный центр — посёлок Старобешево (); также включает город Комсомольское (, фактически сохраняет указанное наименование, находясь под контролем ДНР, законом Украины переименован в Кальмиусское, )
 Шахтёрский район () — на карте № 17; административный центр — город Шахтёрск, не входит в состав района
 Ясиноватский район () — на карте № 18; административный центр — город Ясиноватая, не входит в состав района

Житомирская область 

Житомирская область (), административный центр — город Житомир

Города (городские советы) областного подчинения:
 Бердичев (); административный центр Бердичевского района (не входит в его состав)
 Житомир (); административный центр Житомирской области и Житомирского района (не входит в его состав)
 Коростень (); административный центр Коростенского района (не входит в его состав)
 Малин (); административный центр Малинского района (не входит в его состав)
 Новоград-Волынский (); административный центр Новоград-Волынского района (не входит в его состав)

Районы:
 Андрушёвский район (); административный центр — город Андрушёвка ()
 Барановский район (); административный центр — город Барановка ()
 Бердичевский район (); административный центр — город Бердичев, не входит в его состав
 Брусиловский район (); административный центр — посёлок Брусилов ()
 Емильчинский район (); административный центр — посёлок Емильчино ()
 Житомирский район (); административный центр — город Житомир, не входит в его состав
 Коростенский район (); административный центр — город Коростень, не входит в его состав
 Коростышевский район (); административный центр — город Коростышев ()
 Лугинский район (); административный центр — посёлок Лугины ()
 Любарский район (); административный центр — посёлок Любар ()
 Малинский район (); административный центр — город Малин, не входит в его состав
 Народичский район (); административный центр — посёлок Народичи ()
 Новоград-Волынский район (); административный центр — город Новоград-Волынский, не входит в его состав
 Овручский район (); административный центр — город Овруч ()
 Олевский район (); административный центр — город Олевск ()
 Попельнянский район (); административный центр — посёлок Попельня ()
 Пулинский район (); административный центр — посёлок Пулины ()
 Радомышльский район (); административный центр — город Радомышль ()
 Романовский район (); административный центр — посёлок Романов ()
 Ружинский район (); административный центр — посёлок Ружин ()
 Хорошевский район (); административный центр — посёлок Хорошев ()
 Черняховский район (); административный центр — посёлок Черняхов ()
 Чудновский район (); административный центр — посёлок Чуднов ()

Закарпатская область 

Закарпатская область (), административный центр — город Ужгород

Города (городские советы) областного подчинения:
 Берегово (, ); административный центр Береговского района (не входит в его состав)
 Мукачево (, ); административный центр Мукачевского района (не входит в его состав)
 Ужгород (, ); административный центр Закарпатской области и Ужгородского района (не входит в его состав)
 Хуст (, ); административный центр Хустского района (не входит в его состав)
 Чоп (, )

Районы:
 Береговский район (); административный центр — город Берегово, не входит в его состав
 Великоберезнянский район (); административный центр — посёлок Великий Берёзный ()
 Виноградовский район (); административный центр — город Виноградов (, )
 Воловецкий район (); административный центр — посёлок Воловец ()
 Иршавский район (); административный центр — город Иршава (, )
 Межгорский район (); административный центр — посёлок Межгорье ()
 Мукачевский район (); административный центр — город Мукачево, не входит в его состав
 Перечинский район (); административный центр — город Перечин (, )
 Раховский район (); административный центр — город Рахов (, )
 Свалявский район (); административный центр — город Свалява (, )
 Тячевский район (); административный центр — город Тячев (, )
 Ужгородский район (); административный центр — город Ужгород, не входит в его состав
 Хустский район (); административный центр — город Хуст, не входит в его состав

Запорожская область 

Запорожская область (), административный центр — город Запорожье

Города (городские советы) областного подчинения:
 Бердянск (); административный центр Бердянского района (не входит в его состав)
 Запорожье (); административный центр Запорожской области и Запорожского района (не входит в его состав)
 Мелитополь (); административный центр Мелитопольского района (не входит в его состав)
 Токмак (); административный центр Токмакского района (не входит в его состав)
 Энергодар ()

Районы:
 Акимовский район (); административный центр — посёлок Акимовка ()
 Бердянский район (); административный центр — город Бердянск, не входит в его состав
 Бильмакский район (); административный центр — посёлок Бильмак ()
 Васильевский район (); административный центр — город Васильевка (); также включает город Днепрорудное ()
 Великобелозёрский район (); административный центр — село Великая Белозёрка ()
 Весёловский район (); административный центр — посёлок Весёлое ()
 Вольнянский район (); административный центр — город Вольнянск ()
 Гуляйпольский район (); административный центр — город Гуляйполе ()
 Запорожский район (); административный центр — город Запорожье, не входит в его состав
 Каменско-Днепровский район (); административный центр — город Каменка-Днепровская ()
 Мелитопольский район (); административный центр — город Мелитополь, не входит в его состав
 Михайловский район (); административный центр — посёлок Михайловка ()
 Новониколаевский район (); административный центр — посёлок Новониколаевка ()
 Ореховский район (); административный центр — город Орехов ()
 Пологовский район (); административный центр — город Пологи ()
 Приазовский район (); административный центр — посёлок Приазовское ()
 Приморский район (); административный центр — город Приморск ()
 Розовский район (); административный центр — посёлок Розовка ()
 Токмакский район (); административный центр — город Токмак, не входит в его состав
 Черниговский район (); административный центр — посёлок Черниговка ()

Ивано-Франковская область 

Ивано-Франковская область (), административный центр — город Ивано-Франковск

Города (городские советы) областного подчинения:
 Болехов ()
 Ивано-Франковск (); административный центр Ивано-Франковской области
 Калуш (); административный центр Калушского района (не входит в его состав)
 Коломыя (); административный центр Коломыйского района (не входит в его состав)
 Яремче ()

Районы:
 Богородчанский район (); административный центр — посёлок Богородчаны ()
 Верховинский район (); административный центр — посёлок Верховина ()
 Галичский район (); административный центр — город Галич (); также включает город Бурштын ()
 Городенковский район (); административный центр — город Городенка ()
 Долинский район (); административный центр — город Долина ()
 Калушский район (); административный центр — город Калуш, не входит в его состав
 Коломыйский район (); административный центр — город Коломыя, не входит в его состав
 Косовский район (); административный центр — город Косов ()
 Надворнянский район (); административный центр — город Надворная ()
 Рогатинский район (); административный центр — город Рогатин ()
 Рожнятовский район (); административный центр — посёлок Рожнятов ()
 Снятынский район (); административный центр — город Снятын ()
 Тысменицкий район (); административный центр — город Тысменица ()
 Тлумачский район (); административный центр — город Тлумач ()

Киевская область 

Киевская область (), административный центр — город Киев, в состав области не входит

Города (городские советы) областного подчинения:
 Белая Церковь (); административный центр Белоцерковского района (не входит в его состав)
 Березань ()
 Борисполь (); административный центр Бориспольского района (не входит в его состав)
 Бровары (); административный центр Броварского района (не входит в его состав)
 Буча ()
 Васильков (); административный центр Васильковского района (не входит в его состав)
 Ирпень ()
 Обухов (); административный центр Обуховского района (не входит в его состав)
Переяслав (); административный центр Переяслав-Хмельницкого района (не входит в его состав)
 Ржищев ()
 Славутич ()
 Фастов (); административный центр Фастовского района (не входит в его состав)

Районы:
 Барышевский район (); административный центр — посёлок Барышевка ()
 Белоцерковский район (); административный центр — город Белая Церковь, не входит в его состав; также включает город Узин ()
 Богуславский район (); административный центр — город Богуслав ()
 Бориспольский район (); административный центр — город Борисполь, не входит в его состав
 Бородянский район (); административный центр — посёлок Бородянка ()
 Броварский район (); административный центр — город Бровары, не входит в его состав
 Васильковский район (); административный центр — город Васильков, не входит в его состав
 Володарский район (); административный центр — посёлок Володарка ()
 Вышгородский район (); административный центр — город Вышгород ()
 Згуровский район (); административный центр — посёлок Згуровка ()
 Иванковский район (); административный центр — посёлок Иванков ()
 Кагарлыкский район (); административный центр — город Кагарлык ()
 Киево-Святошинский район (); административный центр — город Киев, не входит в состав района; также включает города Боярка () и Вишнёвое ()
 Макаровский район (); административный центр — посёлок Макаров ()
 Мироновский район (); административный центр — город Мироновка ()
 Обуховский район (); административный центр — город Обухов, не входит в его состав; также включает город Украинка ()
 Переяслав-Хмельницкий район (); административный центр — город Переяслав, не входит в его состав
 Полесский район (); административный центр — посёлок Красятичи ()
 Ракитнянский район (); административный центр — посёлок Ракитное ()
 Сквирский район (); административный центр — город Сквира ()
 Ставищенский район (); административный центр — посёлок Ставище ()
 Таращанский район (); административный центр — город Тараща ()
 Тетиевский район (); административный центр — город Тетиев ()
 Фастовский район (); административный центр — город Фастов, не входит в его состав
 Яготинский район (); административный центр — город Яготин ()

Нежилые города:
 Припять (); бывший город областного подчинения в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
 Чернобыль (); бывший город районного значения в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

Кировоградская область 

Кировоградская область (), административный центр — город Кропивницкий

Города (городские советы) областного подчинения:
 Александрия (); административный центр Александрийского района (не входит в его состав)
 Знаменка (); административный центр Знаменского района (не входит в его состав)
 Кропивницкий (); административный центр Кировоградской области и Кропивницкого района (не входит в его состав)
 Светловодск (); административный центр Светловодского района (не входит в его состав)

Районы:
 Александрийский район (); административный центр — город Александрия, не входит в его состав
 Александровский район (); административный центр — посёлок Александровка ()
 Благовещенский район (); административный центр — город Благовещенское ()
 Бобринецкий район (); административный центр — город Бобринец ()
 Гайворонский район (); административный центр — город Гайворон ()
 Голованевский район (); административный центр — посёлок Голованевск ()
 Добровеличковский район (); административный центр — посёлок Добровеличковка (); также включает город Помошная ()
 Долинский район (); административный центр — город Долинская ()
 Знаменский район (); административный центр — город Знаменка, не входит в его состав
 Компанеевский район (); административный центр — посёлок Компанеевка ()
 Кропивницкий район (); административный центр — город Кропивницкий, не входит в его состав
 Маловисковский район (); административный центр — город Малая Виска ()
 Новгородковский район (); административный центр — посёлок Новгородка ()
 Новоархангельский район (); административный центр — посёлок Новоархангельск ()
 Новомиргородский район (); административный центр — город Новомиргород ()
 Новоукраинский район (); административный центр — город Новоукраинка ()
 Ольшанский район (); административный центр — посёлок Ольшанка ()
 Онуфриевский район (); административный центр — посёлок Онуфриевка ()
 Петровский район (); административный центр — посёлок Петрово ()
 Светловодский район (); административный центр — город Светловодск, не входит в его состав
 Устиновский район (); административный центр — посёлок Устиновка ()

Луганская область 

Луганская область (), административный центр — город Луганск

В апреле 2014 года на части территории области была провозглашена Луганская Народная Республика. Поскольку часть территории области вместе с городом Луганском контролируется ЛНР, областная администрация временно находится в Северодонецке.

Города (городские советы) областного подчинения:
 Алчевск ()
 Антрацит (); административный центр Антрацитовского района (не входит в его состав)
 Брянка ()
 Кировск (, фактически сохраняет указанное наименование, находясь под контролем ЛНР, законом Украины переименован в Голубовка, )
 Красный Луч (, фактически сохраняет указанное наименование, находясь под контролем ЛНР, законом Украины переименован в Хрустальный, ); с подчинёнными городскими советами города Вахрушево (, фактически сохраняет указанное наименование, находясь под контролем ЛНР, законом Украины переименован в Боково-Хрустальное, ), города Миусинск () и города Петровское (, фактически сохраняет указанное наименование, находясь под контролем ЛНР, законом Украины переименован в Петрово-Красноселье, )
 Краснодон (, фактически сохраняет указанное наименование, находясь под контролем ЛНР, законом Украины переименован в Сорокино, ); административный центр Краснодонского района (не входит в его состав); с подчинёнными городскими советами города Молодогвардейск () и города Суходольск ()
 Лисичанск (); с подчинёнными городскими советами города Новодружеск () и города Приволье ()
 Луганск (); административный центр Луганской области; с подчинёнными городскими советами города Александровск () и города Счастье ()
 Первомайск (); с подчинёнными городскими советами города Горское () и города Золотое ()
 Ровеньки ()
 Рубежное ()
 Свердловск (, фактически сохраняет указанное наименование, находясь под контролем ЛНР, законом Украины переименован в Должанск, )); административный центр Свердловского района (не входит в его состав); с подчинённым городским советом города Червонопартизанск (, фактически сохраняет указанное наименование, находясь под контролем ЛНР, законом Украины переименован в Вознесеновка, )
 Северодонецк ()
 Стаханов (, фактически сохраняет указанное наименование, находясь под контролем ЛНР, законом Украины переименован в Кадиевка, ); с подчинёнными городскими советами города Алмазная () и города Ирмино ()

Районы:
 Антрацитовский район (); административный центр — город Антрацит, не входит в его состав
 Беловодский район (); административный центр — посёлок Беловодск ()
 Белокуракинский район (); административный центр — посёлок Белокуракино ()
Должанский район (); административный центр — город Свердловск (, фактически сохраняет указанное наименование, находясь под контролем ЛНР, законом Украины переименован в Должанск, ), не входит в его состав
 Кременский район (); административный центр — город Кременная ()
 Лутугинский район (); административный центр — город Лутугино ()
 Марковский район (); административный центр — посёлок Марковка ()
 Меловской район (); административный центр — посёлок Меловое ()
 Новоайдарский район (); административный центр — посёлок Новоайдар ()
 Новопсковский район (); административный центр — посёлок Новопсков ()
 Перевальский район (); административный центр — город Перевальск (); также включает город Артёмовск (, фактически сохраняет указанное наименование, находясь под контролем ЛНР, законом Украины переименован в Кипучее, ) и город Зоринск ()
 Попаснянский район (); административный центр — город Попасная ()
 Сватовский район (); административный центр — город Сватово ()
 Славяносербский район (); административный центр — посёлок Славяносербск (); также включает город Зимогорье ()
Сорокинский район (); административный центр — город Краснодон (, фактически сохраняет указанное наименование, находясь под контролем ЛНР, законом Украины переименован в Сорокине, ), не входит в его состав
 Станично-Луганский район (); административный центр — посёлок Станица Луганская ()
 Старобельский район (); административный центр — город Старобельск ()
 Троицкий район (); административный центр — посёлок Троицкое ()

Львовская область 

Львовская область (), административный центр — город Львов

Города (городские советы) областного подчинения:
 Борислав ()
 Дрогобыч (); административный центр Дрогобычского района (не входит в его состав); с подчинённым городским советом города Стебник ()
 Львов (); административный центр Львовской области; с подчинённым городским советом города Винники ()
 Моршин ()
 Новый Раздол ()
 Самбор (); административный центр Самборского района (не входит в его состав)
 Стрый (); административный центр Стрыйского района (не входит в его состав)
 Трускавец ()
 Червоноград (); с подчинённым городским советом города Сосновка ()

Районы:
 Бродовский район (); административный центр — город Броды ()
 Бусский район (); административный центр — город Буск ()
 Городокский район (); административный центр — город Городок (); также включает город Комарно ()
 Дрогобычский район (); административный центр — город Дрогобыч, не входит в его состав
 Жидачовский район (); административный центр — город Жидачов (); также включает город Ходоров ()
 Жолковский район (); административный центр — город Жолква (); также включает город Дубляны () и город Рава-Русская ()
 Золочевский район (); административный центр — город Золочев (); также включает город Глиняны ()
 Каменка-Бугский район (); административный центр — город Каменка-Бугская ()
 Николаевский район (); административный центр — город Николаев ()
 Мостисский район (); административный центр — город Мостиска (); также включает город Судовая Вишня ()
 Перемышлянский район (); административный центр — город Перемышляны (); также включает город Бобрка ()
 Пустомытовский район (); административный центр — город Пустомыты ()
 Радеховский район (); административный центр — город Радехов ()
 Самборский район (); административный центр — город Самбор, не входит в его состав; также включает город Новый Калинов () и город Рудки ()
 Сколевский район (); административный центр — город Сколе ()
 Сокальский район (); административный центр — город Сокаль (); также включает город Великие Мосты (), город Белз () и город Угнев ()
 Старосамборский район (); административный центр — город Старый Самбор (); также включает город Добромиль () и город Хыров ()
 Стрыйский район (); административный центр — город Стрый, не входит в его состав
 Турковский район (); административный центр — город Турка ()
 Яворовский район (); административный центр — город Яворов (); также включает город Новояворовск ()

Николаевская область 

Николаевская область (), административный центр — город Николаев

Города (городские советы) областного подчинения:
 Вознесенск (); административный центр Вознесенского района (не входит в его состав)
 Николаев (); административный центр Николаевской области, Николаевского и Жовтневого районов (в состав районов не входит)
 Очаков (); административный центр Очаковского района (не входит в его состав)
 Первомайск (); административный центр Первомайского района (не входит в его состав)
 Южноукраинск ()

Районы:
 Арбузинский район (); административный центр — посёлок Арбузинка ()
 Баштанский район (); административный центр — город Баштанка ()
 Березанский район (); административный центр — посёлок Березанка ()
 Березнеговатский район (); административный центр — посёлок Березнеговатое ()
 Братский район (); административный центр — город Братское ()
 Веселиновский район (); административный центр — посёлок Веселиново ()
 Витовский район (); административный центр — город Николаев, не входит в его состав
 Вознесенский район (); административный центр — город Вознесенск, не входит в его состав
 Врадиевский район (); административный центр — посёлок Врадиевка ()
 Доманёвский район (); административный центр — посёлок Доманёвка ()
 Еланецкий район (); административный центр — посёлок Еланец ()
 Казанковский район (); административный центр — посёлок Казанка ()
 Кривоозерский район (); административный центр — посёлок Кривое Озеро ()
 Николаевский район (); административный центр — город Николаев, не входит в его состав
 Новобугский район (); административный центр — город Новый Буг ()
 Новоодесский район (); административный центр — город Новая Одесса ()
 Очаковский район (); административный центр — город Очаков, не входит в его состав
 Первомайский район (); административный центр — город Первомайск, не входит в его состав
 Снигирёвский район (); административный центр — город Снигирёвка ()

Одесская область 

Одесская область (), административный центр — город Одесса

Города (городские советы) областного подчинения:
 Белгород-Днестровский (); административный центр Белгород-Днестровского района (не входит в его состав)
 Измаил (); административный центр Измаильского района (не входит в его состав)
 Одесса (); административный центр Одесской области
 Подольск (); административный центр Подольского района (не входит в его состав)
 Теплодар ()
Черноморск ()
 Южное ()

Районы:
 Ананьевский район (); административный центр — город Ананьев ()
 Арцизский район (); административный центр — город Арциз ()
 Балтский район (); административный центр — город Балта ()
 Белгород-Днестровский район (); административный центр — город Белгород-Днестровский, не входит в его состав
 Беляевский район (); административный центр — город Беляевка ()
 Березовский район (); административный центр — город Березо́вка ()
 Болградский район (); административный центр — город Болград ()
 Великомихайловский район (); административный центр — посёлок Великая Михайловка ()
 Захарьевский район (); административный центр — посёлок Захарьевка ()
 Ивановский район (); административный центр — посёлок Ивановка ()
 Измаильский район (); административный центр — город Измаил, не входит в его состав
 Килийский район (); административный центр — город Килия (); также включает город Вилково ()
 Кодымский район (); административный центр — город Кодыма ()
 Лиманский район (); административный центр — посёлок Доброслав ()
 Любашёвский район (); административный центр — посёлок Любашёвка ()
 Николаевский район (); административный центр — посёлок Николаевка ()
 Овидиопольский район (); административный центр — посёлок Овидиополь ()
 Окнянский район (); административный центр — посёлок Окны ()
 Подольский район (); административный центр — город Подольск, не входит в его состав
 Раздельнянский район (); административный центр — город Раздельная ()
 Ренийский район (); административный центр — город Рени ()
 Савранский район (); административный центр — посёлок Саврань ()
 Саратский район (); административный центр — посёлок Сарата ()
 Тарутинский район (); административный центр — посёлок Тарутино ()
 Татарбунарский район (); административный центр — город Татарбунары ()
 Ширяевский район (); административный центр — посёлок Ширяево ()

Полтавская область 

Полтавская область (), административный центр — город Полтава

Города (городские советы) областного подчинения:
 Горишние Плавни ()
 Кременчуг (); административный центр Кременчугского района (не входит в его состав)
 Лубны (); административный центр Лубенского района (не входит в его состав)
 Миргород (); административный центр Миргородского района (не входит в его состав)
 Полтава (); административный центр Полтавской области и Полтавского района (не входит в его состав)

Районы:
 Великобагачанский район (); административный центр — посёлок Великая Багачка ()
 Гадячский район (); административный центр — город Гадяч ()
 Глобинский район (); административный центр — город Глобино ()
 Гребенковский район (); административный центр — город Гребёнка ()
 Диканьский район (); административный центр — посёлок Диканька ()
 Зеньковский район (); административный центр — город Зеньков ()
 Карловский район (); административный центр — город Карловка ()
 Кобелякский район (); административный центр — город Кобеляки ()
 Козельщинский район (); административный центр — посёлок Козельщина ()
 Котелевский район (); административный центр — посёлок Котельва ()
 Кременчугский район (); административный центр — город Кременчуг, не входит в его состав
 Лохвицкий район (); административный центр — город Лохвица (); также включает город Заводское ()
 Лубенский район (); административный центр — город Лубны, не входит в его состав
 Машевский район (); административный центр — посёлок Машевка ()
 Миргородский район (); административный центр — город Миргород, не входит в его состав
 Новосанжарский район (); административный центр — посёлок Новые Санжары ()
 Оржицкий район (); административный центр — посёлок Оржица ()
 Пирятинский район (); административный центр — город Пирятин ()
 Полтавский район (); административный центр — город Полтава, не входит в его состав
 Решетиловский район (); административный центр — посёлок Решетиловка ()
 Семёновский район (); административный центр — посёлок Семёновка ()
 Хорольский район (); административный центр — город Хорол ()
 Чернухинский район (); административный центр — посёлок Чернухи ()
 Чутовский район (); административный центр — посёлок Чутово ()
 Шишацкий район (); административный центр — посёлок Шишаки ()

Ровненская область 

Ровненская область (), административный центр — город Ровно

Города (городские советы) областного подчинения:
 Вараш ()
 Дубно (); административный центр Дубенского района (не входит в его состав)
 Острог (); административный центр Острожского района (не входит в его состав)
 Ровно (); административный центр Ровненской области и Ровненского района (не входит в его состав)

Районы:
 Березновский район (); административный центр — город Березно ()
 Владимирецкий район (); административный центр — посёлок Владимирец ()
 Гощанский район (); административный центр — посёлок Гоща ()
 Демидовский район (); административный центр — посёлок Демидовка ()
 Дубенский район (); административный центр — город Дубно, не входит в его состав
 Дубровицкий район (); административный центр — город Дубровица ()
 Заречненский район (); административный центр — посёлок Заречное ()
 Здолбуновский район (); административный центр — город Здолбунов ()
 Корецкий район (); административный центр — город Корец ()
 Костопольский район (); административный центр — город Костополь ()
 Млиновский район (); административный центр — посёлок Млинов ()
 Острожский район (); административный центр — город Острог, не входит в его состав
 Радивиловский район (); административный центр — город Радивилов ()
 Ровненский район (); административный центр — город Ровно, не входит в его состав
 Рокитновский район (); административный центр — посёлок Рокитное ()
 Сарненский район (); административный центр — город Сарны ()

Сумская область 

Сумская область (), административный центр — город Сумы

Города (городские советы) областного подчинения:
 Ахтырка (); административный центр Ахтырского района (не входит в его состав)
 Глухов (); административный центр Глуховского района (не входит в его состав)
 Конотоп (); административный центр Конотопского района (не входит в его состав)
 Лебедин (); административный центр Лебединского района (не входит в его состав)
 Ромны (); административный центр Роменского района (не входит в его состав)
 Сумы (); административный центр Сумской области и Сумского района (не входит в его состав)
 Шостка (); административный центр Шосткинского района (не входит в его состав)

Районы:
 Ахтырский район (); административный центр — город Ахтырка, не входит в его состав
 Белопольский район (); административный центр — город Белополье (); также включает город Ворожба ()
 Бурынский район (); административный центр — город Бурынь ()
 Великописаревский район (); административный центр — посёлок Великая Писаревка ()
 Глуховский район (); административный центр — город Глухов, не входит в его состав
 Конотопский район (); административный центр — город Конотоп, не входит в его состав
 Краснопольский район (); административный центр — посёлок Краснополье ()
 Кролевецкий район (); административный центр — город Кролевец ()
 Лебединский район (); административный центр — город Лебедин, не входит в его состав
 Липоводолинский район (); административный центр — посёлок Липовая Долина ()
 Недригайловский район (); административный центр — посёлок Недригайлов ()
 Путивльский район (); административный центр — город Путивль ()
 Роменский район (); административный центр — город Ромны, не входит в его состав
 Середино-Будский район (); административный центр — город Середина-Буда ()
 Сумский район (); административный центр — город Сумы, не входит в его состав
 Тростянецкий район (); административный центр — город Тростянец ()
 Шосткинский район (); административный центр — город Шостка, не входит в его состав
 Ямпольский район (); административный центр — посёлок Ямполь (); также включает город Дружба ()

Тернопольская область 

Тернопольская область (), административный центр — город Тернополь

Городской совет областного подчинения:
 Тернополь (); административный центр Тернопольской области и Тернопольского района (не входит в его состав)

Районы:
 Бережанский район (); административный центр — город Бережаны ()
 Борщёвский район (); административный центр — город Борщёв ()
 Бучачский район (); административный центр — город Бучач ()
 Гусятинский район (); административный центр — посёлок Гусятин (); также включает город Копычинцы () и город Хоростков ()
 Залещицкий район (); административный центр — город Залещики ()
 Збаражский район (); административный центр — город Збараж ()
 Зборовский район (); административный центр — город Зборов ()
 Козовский район (); административный центр — посёлок Козова ()
 Кременецкий район (); административный центр — город Кременец (); также включает город Почаев ()
 Лановецкий район (); административный центр — город Лановцы ()
 Монастырисский район (); административный центр — город Монастыриска ()
 Подволочисский район (); административный центр — посёлок Подволочиск (); также включает город Скалат ()
 Подгаецкий район (); административный центр — город Подгайцы ()
 Теребовлянский район (); административный центр — город Теребовля ()
 Тернопольский район (); административный центр — город Тернополь, не входит в его состав
 Чортковский район (); административный центр — город Чортков ()
 Шумский район (); административный центр — город Шумск ()

Харьковская область 

Харьковская область (), административный центр — город Харьков

Городской совет областного подчинения:
 Изюм (); административный центр Изюмского района (не входит в его состав)
 Купянск (); административный центр Купянского района (не входит в его состав)
 Лозовая (); административный центр Лозовского района (не входит в его состав)
 Люботин ()
 Первомайский (); административный центр Первомайского района (не входит в его состав)
 Харьков (); административный центр Харьковской области и Харьковского района (не входит в его состав)
 Чугуев (); административный центр Чугуевского района (не входит в его состав)

Районы:
 Балаклейский район (); административный центр — город Балаклея ()
 Барвенковский район (); административный центр — город Барвенково ()
 Близнюковский район (); административный центр — посёлок Близнюки ()
 Богодуховский район (); административный центр — город Богодухов ()
 Боровский район (); административный центр — посёлок Боровая ()
 Валковский район (); административный центр — город Валки ()
 Великобурлукский район (); административный центр — посёлок Великий Бурлук ()
 Волчанский район (); административный центр — город Волчанск ()
 Двуречанский район (); административный центр — посёлок Двуречная ()
 Дергачёвский район (); административный центр — город Дергачи ()
 Зачепиловский район (); административный центр — посёлок Зачепиловка ()
 Змиевской район (); административный центр — город Змиёв ()
 Золочевский район (); административный центр — посёлок Золочев ()
 Изюмский район (); административный центр — город Изюм, не входит в его состав
 Кегичевский район (); административный центр — посёлок Кегичёвка ()
 Коломакский район (); административный центр — посёлок Коломак ()
 Красноградский район (); административный центр — город Красноград ()
 Краснокутский район (); административный центр — посёлок Краснокутск ()
 Купянский район (); административный центр — город Купянск, не входит в его состав
 Лозовский район (); административный центр — город Лозовая, не входит в его состав
 Нововодолажский район (); административный центр — посёлок Новая Водолага ()
 Первомайский район (); административный центр — город Первомайский, не входит в его состав
 Печенежский район (); административный центр — посёлок Печенеги ()
 Сахновщинский район (); административный центр — посёлок Сахновщина ()
 Харьковский район (); административный центр — город Харьков, не входит в его состав; также включает город Мерефа () и город Пивденное ()
 Чугуевский район (); административный центр — город Чугуев, не входит в его состав
 Шевченковский район (); административный центр — посёлок Шевченково ()

Херсонская область 

Херсонская область (), административный центр — город Херсон

Города (городские советы) областного подчинения:
 Каховка (); административный центр Каховского района (не входит в его состав)
 Новая Каховка (); с подчинённым городским советом города Таврийск ()
 Херсон (); административный центр Херсонской области

Районы:
 Алёшковский район (); административный центр — город Алёшки ()
 Белозёрский район (); административный центр — посёлок Белозёрка ()
 Бериславский район (); административный центр — город Берислав ()
 Великоалександровский район (); административный центр — посёлок Великая Александровка ()
 Великолепетихский район (); административный центр — посёлок Великая Лепетиха ()
 Верхнерогачикский район (); административный центр — посёлок Верхний Рогачик ()
 Высокопольский район (); административный центр — посёлок Высокополье ()
 Генический район (); административный центр — город Геническ ()
 Голопристанский район (); административный центр — город Голая Пристань ()
 Горностаевский район (); административный центр — посёлок Горностаевка ()
 Ивановский район (); административный центр — посёлок Ивановка ()
 Каланчакский район (); административный центр — посёлок Каланчак ()
 Каховский район (); административный центр — город Каховка, не входит в его состав
 Нижнесерогозский район (); административный центр — посёлок Нижние Серогозы ()
 Нововоронцовский район (); административный центр — посёлок Нововоронцовка ()
 Новотроицкий район (); административный центр — посёлок Новотроицкое ()
 Скадовский район (); административный центр — город Скадовск ()
 Чаплинский район (); административный центр — посёлок Чаплинка ()

Хмельницкая область 

Хмельницкая область (), административный центр — город Хмельницкий

Города (городские советы) областного подчинения:
 Каменец-Подольский (); административный центр Каменец-Подольского района (не входит в его состав)
 Нетешин ()
 Славута (); административный центр Славутского района (не входит в его состав)
 Староконстантинов (); административный центр Староконстантиновского района (не входит в его состав)
 Хмельницкий (); административный центр Хмельницкой области и Хмельницкого района (не входит в его состав)
 Шепетовка (); административный центр Шепетовского района (не входит в его состав)

Районы:
 Белогорский район (); административный центр — посёлок Белогорье ()
 Виньковецкий район (); административный центр — посёлок Виньковцы ()
 Волочисский район (); административный центр — город Волочиск ()
 Городокский район (); административный центр — город Городок ()
 Деражнянский район (); административный центр — город Деражня ()
 Дунаевецкий район (); административный центр — город Дунаевцы ()
 Изяславский район (); административный центр — город Изяслав ()
 Каменец-Подольский район (); административный центр — город Каменец-Подольский, не входит в его состав
 Красиловский район (); административный центр — город Красилов ()
 Летичевский район (); административный центр — посёлок Летичев ()
 Новоушицкий район (); административный центр — посёлок Новая Ушица ()
 Полонский район (); административный центр — город Полонное ()
 Славутский район (); административный центр — город Славута, не входит в его состав
 Староконстантиновский район (); административный центр — город Староконстантинов, не входит в его состав
 Старосинявский район (); административный центр — посёлок Старая Синява ()
 Теофипольский район (); административный центр — посёлок Теофиполь ()
 Хмельницкий район (); административный центр — город Хмельницкий, не входит в его состав
 Чемеровецкий район (); административный центр — посёлок Чемеровцы ()
 Шепетовский район (); административный центр — город Шепетовка, не входит в его состав
 Ярмолинецкий район (); административный центр — посёлок Ярмолинцы ()

Черкасская область 

Черкасская область (), административный центр — город Черкассы

Города (городские советы) областного подчинения:
 Ватутино ()
 Золотоноша (); административный центр Золотоношского района (не входит в его состав)
 Канев (); административный центр Каневского района (не входит в его состав)
 Смела (); административный центр Смелянского района (не входит в его состав)
 Умань (); административный центр Уманского района (не входит в его состав)
 Черкассы (); административный центр Черкасской области и Черкасского района (не входит в его состав)

Районы:
 Городищенский район (); административный центр — город Городище ()
 Драбовский район (); административный центр — посёлок Драбов ()
 Жашковский район (); административный центр — город Жашков ()
 Звенигородский район (); административный центр — город Звенигородка ()
 Золотоношский район (); административный центр — город Золотоноша, не входит в его состав
 Каменский район (); административный центр — город Каменка ()
 Каневский район (); административный центр — город Канев, не входит в его состав
 Катеринопольский район (); административный центр — посёлок Катеринополь ()
 Корсунь-Шевченковский район (); административный центр — город Корсунь-Шевченковский ()
 Лысянский район (); административный центр — посёлок Лысянка ()
 Маньковский район (); административный центр — посёлок Маньковка ()
 Монастырищенский район (); административный центр — город Монастырище ()
 Смелянский район (); административный центр — город Смела, не входит в его состав
 Тальновский район (); административный центр — город Тальное ()
 Уманский район (); административный центр — город Умань, не входит в его состав
 Христиновский район (); административный центр — город Христиновка ()
 Черкасский район (); административный центр — город Черкассы, не входит в его состав
 Чигиринский район (); административный центр — город Чигирин ()
 Чернобаевский район (); административный центр — посёлок Чернобай ()
 Шполянский район (); административный центр — город Шпола ()

Черниговская область 

Черниговская область (), административный центр — город Чернигов

Города (городские советы) областного подчинения:
 Нежин (); административный центр Нежинского района (не входит в его состав)
 Прилуки (); административный центр Прилукского района (не входит в его состав)
 Чернигов (); административный центр Черниговской области и Черниговского района (не входит в его состав)

Районы:
 Бахмачский район (); административный центр — город Бахмач (); также включает город Батурин ()
 Бобровицкий район (); административный центр — город Бобровица ()
 Борзнянский район (); административный центр — город Борзна ()
 Варвинский район (); административный центр — посёлок Варва ()
 Городнянский район (); административный центр — город Городня ()
 Ичнянский район (); административный центр — город Ичня ()
 Козелецкий район (); административный центр — посёлок Козелец (); также включает город Остёр ()
 Коропский район (); административный центр — посёлок Короп ()
 Корюковский район (); административный центр — город Корюковка ()
 Куликовский район (); административный центр — посёлок Куликовка ()
 Менский район (); административный центр — город Мена ()
 Нежинский район (); административный центр — город Нежин, не входит в его состав
 Новгород-Северский район (); административный центр — город Новгород-Северский ()
 Носовский район (); административный центр — город Носовка ()
 Прилукский район (); административный центр — город Прилуки, не входит в его состав
 Репкинский район (); административный центр — посёлок Репки ()
 Семёновский район (); административный центр — город Семёновка ()
 Сновский район (); административный центр — город Сновск ()
 Сосницкий район (); административный центр — посёлок Сосница ()
 Сребнянский район (); административный центр — посёлок Сребное ()
 Талалаевский район (); административный центр — посёлок Талалаевка ()
 Черниговский район (); административный центр — город Чернигов, не входит в его состав

Черновицкая область 

Черновицкая область (), административный центр — город Черновцы

Города (городские советы) областного подчинения:
 Новоднестровск ()
 Черновцы (); административный центр Черновицкой области

Районы:
 Вижницкий район (); административный центр — город Вижница (); также включает город Вашковцы ()
 Герцаевский район (); административный центр — город Герца ()
 Глыбокский район (); административный центр — посёлок Глыбокая ()
 Заставновский район (); административный центр — город Заставна ()
 Кельменецкий район (); административный центр — посёлок Кельменцы ()
 Кицманский район (); административный центр — город Кицмань ()
 Новоселицкий район (); административный центр — город Новоселица ()
 Путильский район (); административный центр — посёлок Путила ()
 Сокирянский район (); административный центр — город Сокиряны ()
 Сторожинецкий район (); административный центр — город Сторожинец ()
 Хотинский район (); административный центр — город Хотин ()

Автономная Республика Крым 

Автономная Республика Крым (, ), столица — город Симферополь

В феврале—марте 2014 года было осуществлено фактическое присоединение Крыма к Российской Федерации, в рамках федеративного устройства которой на соответствующей территории были образованы субъекты федерации — Республика Крым и город федерального значения Севастополь.

Украина не признаёт присоединение Крыма к России. В украинском законодательстве и документах ООН АР Крым рассматривается как временно оккупированная российскими вооружёнными силами.

Городские советы республиканского (автономной республики) подчинения:
 Алуштинский горсовет (, ) — на карте № 15, административный центр — Алушта
 Армянский горсовет (, ) — на карте № 16, административный центр — Армянск
 Джанкойский горсовет (, ) — на карте № 17; административный центр — Джанкой
 Евпаторийский горсовет (, ) — на карте № 18, административный центр — Евпатория
 Керченский горсовет (, ) — на карте № 19, административный центр — Керчь
 Красноперекопский горсовет (, ) — на карте № 20, административный центр — Красноперекопск
 Сакский горсовет (, ) — на карте № 21, административный центр — Саки
 Симферопольский горсовет (, ) — на карте № 22, административный центр — Симферополь
 Судакский горсовет (, ) — на карте № 23, административный центр — Судак
 Феодосийский горсовет (, ) — на карте № 24, административный центр — Феодосия
 Ялтинский горсовет (, ) — на карте № 25, административный центр — Ялта с подчинённым городским советом города Алупка (, )

Районы:
 Бахчисарайский район (, ) — на карте № 1; административный центр — город Бахчисарай (, ) 
 Белогорский район (, ) — на карте № 2; административный центр — город Белогорск (, )
 Джанкойский район (, ) — на карте № 3; административный центр — город Джанкой, в состав района не входит
 Кировский район (, ) — на карте № 4; административный центр — посёлок Кировское (, ), также включает город Старый Крым (, )
 Красногвардейский район (, ) — на карте № 5; административный центр — посёлок Красногвардейское (, )
 Красноперекопский район (, ) — на карте № 6; административный центр — город Красноперекопск, в состав района не входит
 Ленинский район (, ) — на карте № 7; административный центр — посёлок Ленино (, ), также включает город Щёлкино (, )
 Нижнегорский район (, ) — на карте № 8; административный центр — посёлок Нижнегорский (, )
 Первомайский район (, ) — на карте № 9; административный центр — посёлок Первомайское (, )
 Раздольненский район (, ) — на карте № 10; административный центр — посёлок Раздольное (, )
 Сакский район (, ) — на карте № 11; административный центр — город Саки, в состав района не входит
 Симферопольский район (, ) — на карте № 12; административный центр — город Симферополь, в состав района не входит
 Советский район (, ) — на карте № 13; административный центр — посёлок Советский (, )
 Черноморский район (, ) — на карте № 14; административный центр — посёлок Черноморское (, )

Примечания 

 
Украина